DPO steht für:
 Data Protection Officer, siehe Datenschutzbeauftragter
 Department of Peace Operations der Vereinten Nationen
 Diphenyloxalat, chemische Verbindung aus der Gruppe der Oxalate
 Diplomprüfungsordnung, siehe Prüfungsordnung
 Dublin Philharmonic Orchestra, irisches philharmonisches Orchester
 Devonport Airport (IATA-Code), Flughafen von Devonport (Tasmanien), Tasmanien

Siehe auch:
 DPÖ

Abkürzung